Gilles Tremblay peut désigner :
 Gilles Tremblay (1930-2003), un ancien maire de la ville de Chicoutimi ;
 Gilles Tremblay (1932-2017), un musicien québécois ;
 Gilles Tremblay (1938-2014), un joueur de hockey sur glace québécois.